Miejscowości w Polsce
 Huta-Kolonia – część wsi Huta w woj. lubelskim w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka
 Huta-Kolonia – część wsi Huta w woj. łódzkim w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów